Associação Académica de Coimbra - OAF (de l'acrònim en portuguès Organismo Autónomo de Futebol), club de futbol de la ciutat de Coïmbra (Portugal)
 Operació Força Aliada (del seu nom en anglès Operation Allied Force), operació militar de l'OTAN a la guerra de Kosovo